Acciaio Corten, tipo di Acciaio legato
Corten, comune della Moldavia nel distretto di Taraclia